Live from Milan – album di Roberto Cacciapaglia del 2011
Live from Milan – album dei Tyketto del 2017
Live from Milan – album dei Mr. Big del 2018